Coventry, či HMS Coventry, bylo jméno šesti lodí britského Královského námořnictva, pojmenovaných po městě Coventry ve West Midlands.

 Anglická loď Coventry (1658) byla původně španělská 28dělová loď San Miguel, zajatá v roce 1658. V roce 1666 byla zajata Francouzi.
 HMS Coventry (1695) byla 48dělová řadová loď 4. třídy, spuštěná na vodu v roce 1695. Zajatá Francouzi v roce 1704, ale následovně dobyta zpět. V roce 1709 rozebrána.
 HMS Coventry (1757) byla 28dělová fregata třídy Coventry, spuštěná v roce 1757. Zajatá Francouzi v roce 1783 a vyřazená v roce 1786.
 HMS Coventry (D43) byl lehký křižník třídy C, spuštěný v roce 1916 a potopený německými letadly v roce 1942.
 HMS Coventry byla plánovaná fregata typu 61, která byla objednána, ale pak zrušena a nakonec opět potvrzena, ale postavena jako HMS Penelope (F127) třídy Leander.
 HMS Coventry (D118) byl torpédoborec typu 42, spuštěný v roce 1974 a potopený během války o Falklandy.
 HMS Coventry (F98) byla fregata typu 22, spuštěná v roce 1986 a prodána Rumunsku v roce 2003.

Vyznamenání 

 Zátoka Quiberon 1759
 Trincomalee 1782
 Norsko 1940
 Atlantik 1940
 Spartavento 1940
 Řecko 1941
 Kréta 1941
 Libye 1941
 Středomoří 1941
 Falklandy 1982

Reference 

Coventry